Jakańce (okręg uciański) − wieś na Litwie
 Jakańce (gmina Jakańce) − wieś na Litwie
 Jakańce (gmina Matuzy) − wieś na Litwie